Симтек () е британски отбор от Формула 1.

История 
Създаден е в края на 1993 г. През 1994 и 1995 г. се състезава във Формула 1. През 1994 г. пилоти са синът на трикратния шампион Джак Брабам Дейвид Брабам и 33-годишният австриец Роланд Ратценбергер. Спонсор на отбора е музикалната телевизия MTV.

1994 
Отборът се състезава с двигатели Косуърт. В Гран при на Бразилия Брабам се класира 26, а съотборникът му Ратценбергер не успя да се класира. В състезанието Брабам финишира на 12-о място, което е добро начало за отбора и за болида S941. В следващото състезание двамата се класират последни на стартовата решетка. Брабам отпада от състезанието поради електрически проблем, а Ратценбергер финишира на 11-о място.

Следващото състезание е на пистата Имола за Голямата награда на Сан Марино. В съботните квалификаци Ратценбергер прави опит за бърза обиколка и губи контрол на завоя „Вилньов“. Със 190 мили в час (306 км/ч) се удря в бетонната стена. Пилота получава черепна фрактура и загива на място. Отборът се оттегля, но Дейвид Брабам в последния момент решава да се състезава в неделя. В същото състезание загива трикратният шампион във Формула 1 Айртон Сена.
 
За Гран При на Монако Симтек остава само с един автомобил, както и Уилямс. В Испания Андреа Монтермини заема мястото на Ратценбергер, но италианеца претърпява инцидент на пистата край Барселона и оцелява като по чудо. Жан-Марк Гуно го замества специално за Френската ГП. Той финишира девети, което е най-добрия резултат за отбора.

Три състезания преди края Доменико Скиатарела заема мястото на Гунон за състезанията за Гран при на Европа и Австралия, а за Япония Таки Инуе. Отборът не записва точки, но е убеден, че ще подължи във Формула 1.

1995 
Отборът започва сезона с проблеми със спонсорите. Косуърт отново е доставчик на двигатели. Пилотите за сезон 95 са Доменико Скиатарела и Йос Верстапен. След няколко неуспешни състезания Симтек напуска Формула 1 поради финансови проблеми.

Резултати във Формула 1 

Конструктори от Формула 1
Автомобилен спорт във Великобритания